Un hackergotchi es la imagen de un escritor usada como un avatar para identificar al autor de una fuente web en agregador y permitirle al lector diferenciar las entradas de un autor a las de otro. Usualmente es una fotografía de la cara del autor de la entrada en el blog, pero también se utilizan algunos emblemas representativos.

Origen 

El término hackergotchi se originó cuando la moda de los agregadores de blogs llegó a la comunidad hacker.

Jakub Steiner, un artista de GNOME, creó varias imágenes con fotos a las que les quitó el fondo, y que originalmente aparecieron en el sitio web de art.gnome.org. Unos años después, Jeff Waugh lanzó el sitio web «Planet GNOME», un agregador de blogs para contribuyentes y programadores de GNOME. Luke Stroven sugirió que Jeff usara las imágenes creadas por Steiner en las entradas de los escritores. Entonces Stroven creó imágenes de las cabezas de las personas en Planet GNOME. Waugh creó el término hackergotchi después de ver la colección de imágenes de cabezas creadas por Stroven.

La parte «gotchi» parece ser una referencia al juguete Tamagotchi.

Creación 

Los hackergotchis pueden crearse desde cualquier fotografía digitalizada que posteriormente será manipulada con aplicaciones como GIMP o Adobe Photoshop.

Efectos 

La forma más comúnmente utilizada de un hackergotchi es una foto del autor con un efecto de sombra paralela. Esta sombra fue introducida originalmente para producir un mayor contraste visual y para darle una apariencia más grande al colocar la imagen sobre un fondo blanco. Sin embargo, hay sitios web que no colocan estas sombras en las imágenes, debido a problemas con su diseño.

Notas y referencias

Enlaces externos 

GNOME Planet - el agregador de blogs de GNOME
Vídeo sobre cómo usar GIMP para hacer un hackergotchi. YouTube Versión AVI

Blogs